Pardners – film del 1910 diretto da Edwin S. Porter e da Frank McGlynn Sr.
 Pardners – film del 1917 prodotto da Thomas A. Edison
 Mezzogiorno di... fifa (Pardners) – film del 1956 diretto da Norman Taurog